Chañaral puede referirse a:

Divisiones administrativas

 Chañaral, (26°20'S) comuna y ciudad chilena, capital de la provincia homónima.
 Faro Monumental de Chañaral, (26°20'S) en  provincia de la región de Atacama, Chile;
 Caleta Chañaral, (29°04'S) caleta y poblado chileno, pertenece a la comuna de Freirina, Chile;
 Chañaral Alto, (30°53'S) localidad ubicada en la comuna de Monte Patria, provincia del Limarí, Región de Coquimbo, Chile;
 Provincia de Chañaral, provincia de la región de Atacama, Chile;
 Departamento de Chañaral, un antiguo ente administrativo de Chile;

Geografía

 Río Salado (Chañaral), río de Chile que desemboca en la ciudad de Chañaral, cerca del 26,3° latitud sur;
 Quebrada Chañaral Alto, río de Chile ubicada cerca del paralelo 26,5° latitud sur
 Isla Chañaral, isla localizada cerca del paralelo 29° sur, Chile;
 Quebrada Chañaral de Aceitunas, río de Chile, cerca del 29° latitud sur;

Otros 

 Aeródromo Chañaral en Chañaral;